Casa cu Lei se poate referi la:

 Casa cu Lei (București), palat pe Calea Victoriei
 Casa cu Lei (Constanța), monument istoric
 Casa cu Lei (Timișoara), clădire din Piața Unirii